Дмитрий Александрович Чугунов:
 Чугунов, Дмитрий Александрович (род. 1986) — российский общественный деятель, гражданский активист, основатель и глава общественного движения «Стопхам».
 Чугунов, Дмитрий Александрович (род. 1971) — русский писатель, поэт и литературовед, педагог.